Esta é uma lista de municípios da província espanhola da Biscaia na comunidade autónoma do País Basco.

Biscaia
 Lista